Suttorf ist der Name folgender Ortschaften:
 Suttorf (Melle), Ortsteil der Stadt Melle, Kreis Osnabrück, Niedersachsen
 Suttorf (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil der Gemeinde Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen
 Suttorf (Nordwalde), Ortsteil der Gemeinde Nordwalde, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

siehe auch:

Süttorf